Angra (enseada) — pequena baía ou enseada
Angra (banda) — banda brasileira de power metal

Mitologia 
Angra (mitologia) — deusa da mitologia tupi
Arimã — ou Angra Mainyu; deus das trevas do zoroastrismo

Topônimos

Localidades 
Angra do Heroísmo — município português na Região Autônoma dos Açores
Angra dos Reis — município brasileiro no estado do Rio de Janeiro
Angra Toldo — aldeia de São Tomé e Príncipe

Acidentes geográficos 
Rade de Genebra — enseada em Genebra, Suíça
Angra Mobiloil — angra de gelo, na costa leste da Península Antártica
Angra Pequena — baía na costa meridional da África
Angra Revelle — angra de gelo junto a costa leste da Terra de Palmer

Açores 
Diocese de Angra — organização religiosa dos Açores
Seminário Episcopal de Angra — instituição eclesiástica dos Açores
Regência de Angra — ou Regência da Terceira, período histórico dos Açores
Anexo:Lista de selos de Portugal Colónias - Angra — emissões históricas próprias de Angra (1892-1898)

Sítios arqueológicos 

Angra A
Angra B
Angra C
Angra D
Angra E
Angra F
Angra G

Infraestruturas e organizações de Angra dos Reis, Brasil 
Aeroporto de Angra dos Reis
Angra dos Reis Esporte Clube — agremiação esportiva de Angra dos Reis
Angra Iate Clube
Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto (ou Usina nuclear de Angra)
Angra 1
Angra 2
Angra 3

Desambiguações de topônimos